Superliga Série A 2019-2020 – torneo di pallavolo femminile
 Superliga Série A 2019-2020 – torneo di pallavolo maschile